Antofalla kan syfta på:

Argentina

 Volcán Antofalla – en vulkan i Argentina.
 Río Antofalla – ett vattendrag öster om vulkanen.
 Salar de Antofalla – en saltslätt öster om vulkanen.
 Antofalla (ort) – ett samhälle vid vattendraget.